Trattato di Breda – accordo stipulato nel 1650 tra Carlo II Stuart (re in esilio di Inghilterra, Scozia e Irlanda) e i Covenanti scozzesi durante la Guerre dei tre regni
 Trattato di Breda – accordo firmato nel 1667 dai rappresentanti di Inghilterra, Francia, Paesi Bassi e Danimarca alla fine della Seconda guerra anglo-olandese